Suffolk kan syfta på:

 Suffolk (fårras) – en fårras som har sitt ursprung i Storbritannien
 Suffolk punch – en hästras som urskiljer sig i mängden med en djup rödaktig fuxfärg
 Hertig av Suffolk – en engelsk titel
 Suffolk University – ett universitet i Boston, Massachusetts
 Suffolk, England – ett grevskap i landsdelen East Anglia i östra England
 Suffolk, Virginia – en stad (independent city) och countyfritt område i den amerikanska delstaten Virginia

Se även
 Suffolk County